Список префектов города Рима со времен первого царя (Ромула) и до последнего упоминаемого префекта (879 год).
Список условно разделен в соответствии с периодами правления царей / императоров. В случае с периодом Республики и Средневековья — разделение по векам. Даты исполнения должности во многих случаях даны примерные за отсутствием точных датировок. Указание одной точной даты означает, что время начала и конца правления неизвестно, но в эту дату человек занимал должность. Префекты, неизвестные по имени (Анонимы), и/или неизвестными датами правления даны отдельным списком с указанием примерного времени пребывания в должности.
Там, где это возможно, дана характеристика префектуры в обозначенный период времени.

Завершенные разделы выделены светло-зеленым.

Список префектов до Диоклетиана выполнен по S. Rucinski. Praefectus Urbi. Le Gardien de l’ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain. Poznań, 2009.

Список префектов от Диоклетиана до 599 года выполнен по изданиям:
 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume I A.D. 260—395. Cambridge University Press: Cambridge, 1971.
 Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume II. A. D. 395—527. Cambridge University Press: Cambridge, 1980.
 Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume III. A. D. 527—641. Cambridge University Press: Cambridge, 1992.

Царский Рим 
Считается, что должность префекта была учреждена ещё царем — основателем Рима Ромулом для замещения высшей власти в городе в отсутствие царя. Эта должность носила название «Custos Urbis», что означает «хранитель города».

За 243 года существования царской власти, нам известны имена всего трех префектов Рима.

О первом «хранителе города» Дентере Ромулии нам неизвестно ничего.

При Тулле Гостилии, эту должность занимал отец будущего царя Рима Анка Марция Нума Марций.

А при Тарквинии Гордом Custos Urbis был отец легендарной Лукреции и последний префект Царского Рима Спурий Лукреций Триципитин.

Ромул (VIII век до н. э.)

Тулл Гостилий (VII век до н. э.)

Луций Тарквиний Гордый (VI век до н. э.)

Римская Республика

VI век до н. э.

V век до н. э.

IV век до н. э.

Римская империя

Октавиан Август (I век до н. э.) 
Став императором, Август, «вследствие обилия населения и медлительности судопроизводства повелел выделить кого-нибудь из числа бывших консулов для обуздания рабов и тех беспокойных граждан, чья дерзость не могла быть укрощена иначе как силой», то есть озаботился назначением префекта города.

Первым префектом при Августе, в 26 году до н. э., был назначен Марк Валерий Мессалла Корвин. Однако уже через несколько дней, не справившись с должностью, он, ссылаясь на её несправедливый характер, добровольно сложил с себя полномочия (согласно хронике Иеронима, он сложил полномочия на шестой день. Тацит количество дней не уточняет).

Тиберий (14 — 37 гг. н. э.) 
В правление Тиберия, пост префекта города занимали двое прославленных пьяниц.

Первым был Луций Кальпурний Пизон Цезонин (Понтифик), который, согласно Светонию, был назначен Тиберием следующим образом:
Тиберий «однажды два дня и ночь напролет объедался и пьянствовал с Помпонием Флакком и Луцием Пизоном; из них одного он тут же назначил префектом Рима, другого — наместником Сирии и в приказах о назначении величал их своими любезнейшими и повсечасными друзьями». Эту причину его назначения на пост префекта, подтверждает и Плиний Старший.

Сенека, характеризует время его префектуры так: «блюститель Города Луций Писон как однажды начал пить, так с тех пор и был пьян; большую часть ночи он проводил в попойке, потом спал до шестого часа (это и было его утро). Но свои обязанности по охране Города он выполнял весьма прилежно. Ему давали тайные поручения и Божественный Август, когда сделал его наместником Фракии, которую он усмирил, и Тиберий, когда, отправляясь в Кампанию, оставлял в Городе многое, что было ему подозрительно и ненавистно».

Патеркул характеризует его как «усерднейшего и в то же время наиболее уравновешенного стража безопасности Рима», однако любящим праздность.

Согласно Тациту Пизон был человеком, «ни разу по собственному почину не внесший ни одного раболепного предложения и неизменно, когда возникала необходимость, призывавший к благоразумной умеренности». Наибольшей его заслугой Тацит считает деятельность на посту префекта Рима: «больше всего он прославил себя на посту префекта города Рима; получив эту должность, незадолго пред тем ставшую постоянной и вследствие непривычки народа к повиновению весьма трудную, он выполнял свои обязанности с удивительным чувством меры». За девятнадцть лет на этом посту, он заслужил всеобщее одобрение и был похоронен за счет государства.

Другим префектом Тиберий назначил в 33 году Косса Корнелия Лентула «человека степенного, скромного, но всегда хмельного, так что порой его выносили из сената, куда он являлся с попойки и где засыпал непробудным сном. И однако Тиберий своей рукой писал ему много такого, что не считал возможным передать даже через собственных прислужников. И ни одной тайны — ни государственной, ни доверенной частным лицом — Косс не разболтал», именно так охарактеризовал его Сенека.

Калигула (37 — 41 гг.)

Клавдий (41 — 54 гг.)

Нерон (54 — 68 гг.)

Год четырех императоров (68—69 годы)

Династия Флавиев (69 — 96 гг.)

Нерва, Траян (96 — 117 гг.)

Адриан (117—138 гг.)

Антонин Пий (138—161 гг.)

Марк Аврелий (161—180 гг.)

Коммод (180—192 гг.)

Пертинакс, Дидий Юлиан (193 г.)

Септимий Север (193—211 гг.)

Каракалла (211—217 гг.)

Макрин (217—218 гг.)

Гелиогабал (218—222 гг.)

Александр Север (222—235 гг.) 
При Александре Севере должность префекта Рима занимал Марк Клодий Пупиен Максим, позднее ставший императором. В народе он прослыл умным и опытным, ведущим воздержанный образ жизни, суровым но справедливым префектом. Он пользовался расположением и сената и простого народа.

235—254 гг.

Валериан (253—260 гг.)

Галлиен (260—268 гг.)

Клавдий II (268—270 гг.)

Аврелиан (270—275 гг.)

Тацит (275—276 гг.) 
Флавий Вописк Сиракузянин в биографии Марка Клавдия Тацита пишет, что префект города Элий Цезеттиан поддержал избрание сенатом Тацита императором и вкладывает в его уста следующую речь по случаю избрания:

«Вы, безупречнейшие воины, и вы, священнейшие для меня квириты, имеете государя, которого, согласно предложению всего войска, избрал сенат: я говорю о Таците, августейшем муже, о том, кто до сих пор помогал государству своими предложениями, а отныне будет помогать своими приказами и постановлениями».

Однако, так как мы имеем дело с «Историей Августов» насколько достоверна эта информация сказать сложно.

Проб (276—282 гг.)

Кар (282—283 гг.), Карин (283—285 гг.), Нумериан (283—284 гг.)

Диоклетиан (284—305 гг.) и Максимиан Геркулий (286 — 305)

Констанций I Хлор и Флавий Север (305 — 306)

Максенций (306 — 312)

Константин I (324—337) г.)

Констант (337—350 г.)

Магненций (350—352 гг.)

Констанций II (352—360 гг.)

Юлиан (361—363 гг.), Иовиан (363—364) 
Осенью 361 года, посольство в которое входил Максим, возвращаясь от Констанция II, остановилось в Нэссе (совр. Ниш, Сербия), где Флавий Клавдий Юлиан устроил им почетный прием. Максима он назначил префектом Рима заместо Тертулла, в угоду Вулкацию Руфину, так как Максим был сыном его сестры. Аммиан Марцеллин так характеризует время его префектуры: «в правление Максима продовольственное снабжение в Риме было в блестящем состоянии, и прекратились постоянно раздававшиеся жалобы народа».

Валентиниан I (364—375 гг.) 
В начале правления Валентиниана в должность вступил Луций Аврелий Авианий Симмах — отец знаменитого «последнего римлянина» (одного из «последних») Квинта Аврелия Симмаха, префекта города при Валентиниане II (384). Историк Аммиан Марцеллин, так оценил время префектуры Авиания Симмаха: «благодаря ему священный город процветал в спокойствии и изобилии в гораздо большей степени, чем обыкновенно. Он украсил город великолепным и весьма прочным мостом, который сам соорудил и открыл при великом ликовании сограждан». Однако кто-то пустил слух, что Симмах сказал, будто «охотнее сам своим собственным вином потушит известковые печи, чем продаст известь по той цене, по которой у него её надеялись купить», и разъяренная толпа сожгла его богатый дом в затибрском квартале.

Время префектуры преемника Симмаха — Гая Цейония Руфия Волузиана Лампадия, отмечено частыми бунтами жителей города против этого префекта (в особенности тех, кого он обирал на предмет строительных материалов для постройки или ремонта зданий). Он слыл человеком с непомерным тщеславием и даже на зданиях воздвигнутых императорами писал своё имя, как созидателя: «этот человек приходил в страшное негодование, если не слышал себе похвал, даже когда он плевал, словно и это он делал как-то особенно умно, не так, как другие. Подчас однако он проявлял серьёзность и честность. Когда в сане претора он давал великолепные игры и делал весьма щедрые подарки, то, тяготясь настойчивыми требованиями черни, которая вынуждала нередко раздавать большие подачки не заслуживавшим того людям, он одарил большими богатствами нескольких нищих, созванных с Ватикана, чтобы показать себя щедрым, но презирающим толпу»
В ходе одного из восстаний, его дом, располагавшийся вблизи терм Константина, подожгли, а сам он бежал к Мульвийскому мосту.

При преемнике Лампадия, уроженце Паннонии Вивенцие, положение дел в Риме было относительно спокойно и мирно, Аммиан Марцеллин награждает его эпитетом «честный и разумный паннонец». Этот префект обеспечил продовольствие в изобилии. Однако, он не смог справится с кровавой борьбой двух христианских группировок в 366 году, образовавшихся вокруг епископа Рима Дамаса и антипапы Урсина, и вынужден был выехать за пределы города для собственной безопасности.

Кровавую борьбу христианских группировок удалось остановить уже преемнику Вивенция — Веттию Агорию Претекстату, который изгнал Урсина из Рима, восстановив тем самым порядок в городе. Аммиан Марцеллин высоко оценивает период его префектуры: «многообразными проявлениями своей неподкупности и высокой честности, которыми он прославился с ранней юности, он достиг того, что редко случается, а именно, что, хотя сограждане боялись его, он не потерял их любви, которая вообще не выпадает на долю чиновным лицам, внушающим к себе страх». По его приказу в городе были снесены все мэнианы (выступавшие над улицами надстройки и пристройки) примыкавшие к общественным зданиям. Также он установил единство мер веса и славился справедливым ведением судебных разбирательств.

Грациан (375—383 гг.) и Валентиниан II (375—387)

Магн Максим (387—388)

Валентиниан II (388—392)

Евгений (392—394)

Феодосий I (394—395)

Префекты III, IV, V вв. (с неустановленными датами пребывания в должности)

Западная Римская империя

Гонорий (395—423) 
В правление императора Гонория, на долю Roma Aeterna выпали тяжелые испытания.

В 408 и 409 годах он подвергается осадам под предводительством Алариха. В ходе второй осады он вынуждает Сенат объявить Гонория низложенным и избрать императором человека, который в том же 409 году занимал пост префекта города — Приска Аттала.

Город Рим, который мало волновал августа, был впервые со времен галлов Бренна захвачен и разграблен вестготами под предводительством Алариха (410 год). С последствиями разграбления пришлось столкнуться префектам города.

Одной из проблем был сначала резкий отток населения из города, а затем, когда римляне через несколько лет немного оправились от удара, резкий приток вернувшихся в город (десятки тысяч). Так префект города 414 года Цецина Деций Ацинатий Альбин в письме Гонорию сообщает о том, что установленного размера раздачи хлеба, в связи с притоком населения не хватает.

Предшественником Альбина на посту praefectus urbi был знаменитый поэт Клавдий Рутилий Намациан.

Валентиниан III (425—455)

Майориан (457—461) 
Флавий Юлий Валерий Майориан, пожалуй единственный из императоров Западной Римской империи, который проявил заботу о состоянии Рима и того, что составляет величие города, то есть общественных зданий. На имя префекта города Эмилиана был составлен эдикт De aedificiis publicis (Об общественных зданиях), который строго воспрещал использовать здания города в качестве каменоломни, а руины использовать в строительстве лишь с согласия сената и императора.

Из текста эдикта становится ясно, что префекты к этому времени, уже не просто не исполняли свои традиционные обязанности по восстановлению обветшавших общественных зданий, но и закрывали глаза, либо из-за взяток потворствовали использованию старых зданий для постройки новых.

Точно неизвестно были ли какие-нибудь иные префекты города при Майориане кроме Эмилиана.

Прокопий Антемий (467—472)

Юлий Непот (474—475) 
По-видимому, единственным префектом Рима при Юлие Непоте был Касталий Иннокентий Авдакс. Авдакса в письме поздравил с назначением префектом города знаменитый поэт и префект Рима 468 года Гай Соллий Аполлинарий Сидоний. Находясь в должности префекта Иннокентий Авдакс занимался восстановительными работами, после ущерба нанесенного варварским нашествием, о чём гласит надпись: «barbarica incursione sublata restituit».
Джованни Баттиста де Росси считает, что под варварским нашествием понимается захват Рима вандалами под предводительством Гейзериха, а под восстановленным Авдаксом — языческие статуи.

Ромул Августул (475—476) 
Неизвестно точно, назначался ли вообще при этом императоре префект города. Если да, то по-видимому его мог назначить отец малолетнего Ромула Орест.

Аниций Ацилий Агинанций Фауст, который мог занимать должность префекта Рима как при Ромуле, так и позднее при Одоакре (второй вариант более вероятен), восстановил статую богини Минервы, пострадавшей при падении крыши храма во время пожара в ходе гражданских беспорядков. Вероятнее всего, под tumultus civilis, подразумевается захват и разграбление Рима Рицимером.

После падения Западной Римской империи (Средневековье)

V век 
Значительная часть префектов в этот период известна из надписей на сиденьях им предназначавшимся в амфитеатре Флавиев, большая часть из них была сделана в правление Одоакра (исходя из этого, время полномочий 9 префектов датируют до 483 года.), но есть и более поздние надписи.

Охарактеризовать деятельность большинства префектов этого времени не представляется возможным.

Возможно, что префект Меммий Эмилий Тригетий идентичен Тригетию, который построил базилику Михаила Архангела и Св. Марка (епископ Аретузы).

Префект 484 года Деций Марий Венанций Василий восстановил арену и подиум в амфитеатре Флавиев, которые были повреждены при неизвестном землетрясении.

Дважды префектом ((?) до 487, 487) был Флавий (Ноний Аррий ?) Манлий Боэций — вероятный отец знаменитого философа и одного из «последних римлян» Аниция Манлия Торквата Северина Боэция.

Префект, занимавший должность около 488 года, Клавдий Юлий Эклезий Динамий, в период своих полномочий составил эдикт, который фиксировал цены на кукурузную муку.

Флавий Турций Руфий Апрониан Астерий (префект Рима до 494), во время своего консульства читал «Эклоги» Вергилия, а также на основании множества беспорядочных записей Целия Седулия, выпустил манускрипт «Carmen Paschale» (Пасхальная песня) (возможно, в 494 году), вернув поэме изящество.

Валерий Флориан, находясь в должности префекта города, осуществил починку курии.

VI век 
Префект Рима (510—511) Арголик председательствовал на судебных процессах над магами. В этом ему помогала комиссия из 5 сенаторов, одним из членов которой был префект Рима V века Цецина Маворций Василий Деций.

Префект Рима (535 / 536) Гонорий по указанию короля Теодахада осуществил починку бронзовых слонов на Via Sacra, о плохом состоянии которых он доложил королю.

Примечания

Источники 
 Corpus Inscriptionum Latinarum
 Corpus iuris civilis (текст)
 Codex Theodosianus (текст)
 Liber Legum Novellarum Divi Maioriani Augustus.
 L’Année épigraphique (AE)
 Legenda Aurea
 Martyrologium Romanum Gregorii XIII iussu editum, Urbani VIII et Clementis X auctoritate recognitum ac deinde anno MDCCXLIX Benedicti XIV labore et studio auctum et castigatum.
 Poetae Latini Minores. V (ed. Baehrens) (1910).
 Авторы жизнеописаний Августов (текст)
 Аммиан Марцеллин. Деяния (Римская история).
 Гай Веллей Патеркул. Римская история.
 Гай Плиний Секунд. Естественная история (текст лат.)
 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей
 Гай Соллий Аполлинарий Сидоний. Письма (лат.)
 Геласий I. Письма (лат.)
 Геродиан. История от Марка Аврелия.
 Децим Юний Ювенал. Сатиры.
 Дионисий Галикарнасский. Римские древности.
 Иероним Стридонский. Хроника (англ.)
 Квинт Аврелий Симмах. Relationes (лат.)
 Либаний. Речи.
 Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию.
 Луций Клавдий Кассий Дион Кокцеан. Римская история (англ.)
 Олимпиодор. История.
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания.
 Публий Корнелий Тацит. Анналы.
 Публий Корнелий Тацит. История.
 Секст Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров.
 Секст Аврелий Виктор. О цезарях.
 Тит Ливий. История Рима от основания города.
 Флавий Евтропий. Бревиарий от основания Города.
 Флавий Магн Аврелий Кассиодор. Variae (лат.).
 Хронограф 354 года (текст: англ. / лат.)

Литература 
 S. Rucinski. Praefectus Urbi. Le Gardien de l’ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain. 2009
 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume I A.D. 260—395. Cambridge University Press: Cambridge, 1971.
 Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume II. A.D. 395—527. Cambridge University Press: Cambridge, 1980.
 Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume III. AD 527—641. Cambridge University Press: Cambridge, 1992.
 The Journal of Hellenic Studies. Vol. 107, 1987
 Salzman M. R. The making of a Christian aristocracy: social and religious change in the western Roman Empire. Harvard University Press, 2002
 Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma (1872)
 J. Sundwall, Abhandlungen zur Geschichte des ausgehenden Romertums (Helsingfors, 1919)
 De Rossi G. B. Bullettino di archeologia cristiana (1872)

Списки:Древний Рим
Городские префекты
История Рима